Jean Pirotte (1912-1978), homme politique belge.
 Jean Pirotte (1940-), historien belge et militant wallon.